Гаму:
  — деревня в Нигере.
  — муниципалитет в провинции Исабела на Филиппинах.

Прочее 
 гаму — другое название народа  в Эфиопии.
 гаму — фратрии у народа волоф.
 , он же «гумми-сироп» — сироп на основе гуммиарабика.